Лев Сергеевич Синегуб ( — ,  (ныне: в черте Петербурга), Российская империя) — террорист, участник революционного движения в Российской империи в начале XX века, член Северного боевого летучего отряда.

Биография 
Лев Синегуб по происхождению относился к мещанскому сословию; родился в семье «чайковцев» — Сергея Силыча Синегуба, приговоренного в 1877 году к девяти годам каторги, и его жены Ларисы Васильевны Чемодановой.

После ареста лидера Северного боевого отряда Альберта Трауберга управление организацией взял на себя Всеволод Лебединцев. Под его руководством террористы, включая и Синегуба, готовили убийство министра юстиции Щегловитова. Однако их выдал охранному отделению тайный агент-провокатор Евно Азеф, бывший одновременно руководителем Боевой организации эсеров. Всех членов боевого отряда арестовали 7 февраля во время их наблюдения за домом Щегловитова. Синегуб вместе с Лидией Стуре сидели в беседке, изображая влюбленную пару. Там к ним подошли агенты с целью арестовать. Синегуб сдался без сопротивления. В тот день были арестованы все девять террористов из ЛБО. Семеро из них, включая Льва Синегуба, были приговорены к смертной казни через повешение. Приговор был приведён в исполнение 17 февраля 1908 года в местечке под названием Лисий Нос.

Эта казнь побудила писателя Леонида Андреева написать «Рассказ о семи повешенных».

Интересные факты 
В романе-хронике советского писателя Льва Никулина «Мёртвая зыбь», посвященному истории проведения операции «Трест» ГПУ приводится следующая беседа агента ГПУ Зубова с бывшим жандармским офицером Петербургского охранного отделения Баскаковым:

     - А   правда,  что  вы  сами  "ставили"  подпольные  типографии,  потом раскрывали их и получали за это награды?

     - Были  такие  случаи.  Это прекратил Джунковский. Он вообще нам мешал. Вы  "Рассказ  о  семи  повешенных"  Леонида  Андреева  читали?  Это  в общем правильно написано. Только там не все сказано.

     - А что "не все"?

     - Это  чистая  провокация  была.  Покушение  на  Щегловитова,  министра юстиции,  в  девятьсот  восьмом.  И заодно на Николая Николаевича - великого князя.  Ставили  эсеры  -  северный  летучий  боевой  отряд.  Там  в  отряде действовал  Левский-Синегуб,  наш  агент.  Поймали всех с бомбами у квартиры Щегловитова на углу Мойки и Невского.

     - Ну и что?

     - Повесили.  Не Левского, конечно, а тех... семерых. А Щегловитова даже в Петербурге в то время не было.
Во время жизни в Благовещенске невестой Льва Синегуба была Надежда Владимировна Ершова — внучка П.П.Ершова.

Примечания

Ссылки 
 Кан Г. С.   Грозя бедой преступной силе… Летучий боевой отряд Северной области (1906-1908). Т.I-II» (СПб., 2021)  ISBN 978-5-87991-153-4
 «К смертной казни через повешение». О роли личности, этическом долге и интегральном понимании задач революции
 https://get.google.com/albumarchive/105886027558885815466/album/AF1QipNbVIsKAmcKUidn2pyVSJX123y2z4awiFf7P8S-/AF1QipMwXQ1YALoK5GtvGNEYM4TpFhfrqWvPDpU-Btig Фотография после ареста ]

Члены Северного боевого летучего отряда
Казнённые революционеры
Повешенные в Российской империи
Казнённые в Российской империи в XX веке
Прототипы литературных персонажей